Rocles je název více míst ve Francii:

 Rocles (Allier) – obec v departementu Allier
 Rocles (Ardèche) – obec v departementu Ardèche
 Rocles (Lozère) – obec v departementu Lozère